Вуянович:

 Вуянович, Сава — Народный герой Югославии.
 Вуянович, Филип — президент Черногории с мая 2003 года.